OI puede referirse a:

OI, en medicina, acrónimo para ojo izquierdo u oído izquierdo.
Oi!: estilo musical.
Osteogénesis imperfecta
 Oi, empresa de telecomunicaciones brasileña. 

Siglas